Окатовская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Верхнеустькулойское». Имеет местное неофициальное название Кожино.

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 51 километрах на юго-восток от города Вельска, на правом берегу реки Кулой притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на юго-западе деревня Лысцевская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(2-го стана) Вологодской губернии под номером «2617» как «Окатовская(Палкино)». Насчитывала 11 дворов, 45 жителей мужского пола и 52 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Верхнеустькулойское»